Папалотла има више значења:

 Општина Папалотла (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Папалотла (Папалотла, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Папалотла (Кваутемпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Папалотла (Чичикила), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Папалотла (Кимистлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Папалотла (Папалотла де Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Папалотла (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Папалотла (Ла Перла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику